De Grand Prix-wegrace van Portugal 2021 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 18 april 2021 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden uitgesteld.

Uitslag

MotoGP 
Jorge Martín startte de race niet omdat hij tijdens de vrije training bij een crash breuken opliep in zijn beide handen en zijn rechtervoet.

Moto2

Moto3 
Darryn Binder, Jeremy Alcoba, Deniz Öncü en John McPhee moesten vanuit de pitstraat starten vanwege onverantwoord rijgedrag tijdens de vrije trainingen. Lorenzo Fellon kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Kaito Toba werd niet geklasseerd omdat hij niet voldoende ronden had afgelegd.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Portugal
Sport in Portimão